L’édition 2016 du Cruiserweight Classic est un tournoi de catch (lutte professionnelle) télédiffusé et visible sur le WWE Network. Il est divisé en dix épisodes, à raison d'un épisode par semaine. L'événement, produit par la World Wrestling Entertainment (WWE), est diffusé du  au  2016, et a été enregistré à la Full Sail University d'Orlando, dans l'État de Floride. Il s'agit de la première édition du Cruiserweight Classic.

Contexte 
Afin de consolider le panel de programmes diffusés sur sa plateforme en ligne, la WWE annonce le  l'arrivée prochaine du tournoi Global Cruiserweight Series sur le WWE Network. Celui-ci a pour vocation de faire se confronter 32 cruiserweight (catcheurs pesant moins de 93 kg) venus de tout autour de la planète, et désignés comme certains des « meilleurs talents in-ring au monde ». Ils concourent dans ce tournoi pour obtenir le droit de se désigner comme « le meilleur cruiserweight » au monde.

Avant-tournoi

Qualifications et annonce des participants 
Le , la WWE annonce sur son site officiel que les fédérations de catch indépendantes EVOLVE, PROGRESS et Revolution Pro Wrestling accueilleront des matchs de qualification pour le tournoi.

Le , Lince Dorado annonce lors d'un show indépendant en Floride sa participation au tournoi, qui est officialisée le  sur le site de la WWE. Le même jour, le COO de la WWE, Triple H, annonce d'autres premiers participants au tournoi : les superstars de NXT Rich Swann, Tomasso Ciampa et Johnny Gargano, ainsi que les stars internationales Zack Sabre Jr., Noam Dar, Ho Ho Lun et Akira Tozawa.

Le , lors d'un show de la PROGRESS, Jack Gallagher se qualifie pour le tournoi. Zack Sabre Jr. y conserve également sa place, mise en jeu lors d'un match. Le 1 mai, c'est au tour de Noam Dar de se qualifier pour le tournoi lors d'un show de la Revolution Pro Wrestling. Enfin, Drew Gulak et T.J. Perkins se qualifient pour le tournoi lors d'un show de la EVOLVE le . 

Le , la WWE révèle les participants restants via son site officiel.

Le , la veille du premier épisode du tournoi, la WWE révèle une liste de 5 remplaçants qui sont susceptibles de prendre la place d'un compétiteur du tournoi si celui-ci se blesse ou vient à dépasser la limite de poids autorisée (93 kg). Il s'agit d'Aaron Solow, Jesus Yurnet, Jessy Sorensen, Vandal Ortagun et Kai Katana.

Révélation du tableau des rencontres 
La semaine précédant le début du tournoi, un épisode spécial nommé CWC: Bracketology est diffusé sur le WWE Network. Il présente le tableau des rencontres qui auront lieu lors du tournoi, et s'intéresse à certains compétiteurs par le biais de package vidéos. Mauro Ranallo et Daniel Bryan y interviewent également des catcheurs du tournoi ou d'autres invités tels que le COO de la WWE, Triple H.

Déroulement du tournoi

Round 1 (Seizièmes de finale) 
 Lors du premier épisode (), Gran Metalik, HoHo Lun, Cedric Alexander et Kota Ibushi se qualifient pour les huitièmes de finale.
 La seconde semaine (), ce sont Tajiri, T.J. Perkins, Lince Dorado et Akira Tozawa qui se qualifient à leur tour.
 La semaine suivante (), Zack Sabre Jr., Drew Gulak, Tony Nese et Brian Kendrick rejoignent également les huitièmes de finale.
 Enfin, lors de la quatrième semaine (), Rich Swann, Noam Dar, Jack Gallagher et Johnny Gargano sont les derniers à se qualifier.

Round 2 (Huitièmes de finale) 
Les deux premiers huitièmes de finale ont lieu lors de la cinquième semaine du tournoi (). Ils voient Gran Metalik s'imposer face à Tajiri avec le Metalik Screwdriver, puis Kota Ibushi se qualifier contre Cedric Alexander après une Golden Star Powerbomb. Après ce match, Triple H arrive sur la scène sous les chants "Please sign Cedric!" ("Engagez Cedric !") et prend celui-ci par l'épaule avant de le ramener en coulisses.

La sixième semaine prennent place les trois huitièmes de finale suivantes. Akira Tozawa y défait Jack Gallagher avec une German Suplex, Noam Dar fait abandonner HoHo Lun avec un Kneebar, et enfin Brian Kendrick fait à son tour abandonner Tony Nese avec le Bully Choke.

Lors de la septième semaine (), les trois derniers huitièmes de finale ont lieu. Rich Swann y défait Lince Dorado après un Phoenix Splash, Zack Sabre Jr. bat Drew Gulak avec un Prawn Hold, et enfin T.J. Perkins fait abandonner Johnny Gargano avec la TJP Clutch.

Production 
Le thème musical du show est Take A Stand, du groupe CFO$.

Corey Graves, commentateur de WWE Raw, apparaît entre certains matchs dans des segments enregistrés dans une loge (la Cruiserweight Classic control room), pendant lesquels il rappelle le tableau des rencontres et donne des informations sur certains des compétiteurs. Les matchs se déroulant lors du tournoi sont commentés par Mauro Ranallo, commentateur de WWE Smackdown, et Daniel Bryan, ancien multiple WWE World Heavyweight Champion. L'annonceur de ring du show est Mike Rome, habituellement annonceur de WWE NXT.

Avant chaque match, l'arbitre vérifie que chacun des compétiteurs ne possède pas d'objet illégal, puis les fait s'approcher au centre du ring pour leur demander s'ils ont des questions, avant de leur proposer de se serrer la main. Une fois le match terminé, l'arbitre se place au centre du ring avec un compétiteur de chaque côté, et lève la main du vainqueur, similairement à ce qui est fait dans d'autres sports de combat. Les matchs ont une limite de temps de 20 minutes. Si celle-ci est atteinte, le match s'arrête et les deux compétiteurs sont éliminés du tournoi. Cette limite est étendue à 30 minutes lors des quarts de finale et demi-finales, et à une heure pour la finale.

Participants

Tableau des matchs 

Soum. : Soumission.

Références

Liens externes 
 Profils des compétiteurs du Cruiserweight Classic - WWE.com
 Carte mondiale des compétiteurs du Cruiserweight Classic - WWE.com

2016 en Floride
Catch à Winter Park (Floride)